Little Voice (álbum) - da cantora Sara Bareilles
Little Voice (filme) - filme britânico de 1998
The Little Voice - canção da cantora sueca de pop rock Sahlene

Desambiguação